P56 peut faire référence à : 
 Anasarque fœtoplacentaire due à une maladie hémolytique, d’après la Classification internationale des maladies ;
 HMS Usurper (P56), un sous-marin de la Royal Navy.

Voir aussi
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres